Denis Sanguin de Saint-Pavin poète

 Saint-Pavin-des-Champs ancienne commune de la Sarthe
 Ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui Bazoches-au-Houlme